«Красивая Кейт» — австралийский художественный фильм 2009 года, семейная драма актрисы и режиссёра Рэйчел Уорд. Первый полнометражный фильм Уорд, снятый ею по собственному сценарию на основе одноимённого романа Ньютона Торнберга.

Сюжет 
Сорокалетний писатель Нэд Кендэлл приезжает со своей молодой подругой Тони в глухой сельский уголок, в дом своего отца Брюса, которого он не видел двадцать лет. Его отец тяжело болен и, по-видимому, доживает последние дни. С ним живёт Салли, незамужняя младшая сестра Нэда. Со временем Тони узнаёт, что у Нэда был старший брат Клиффорд и сестра-близнец Кейт, причём Кейт по вине Клиффорда погибла в автомобильной аварии, а сам Клиффорд покончил с собой. Именно после этого Нэд уехал из дома, а его отношения с отцом разладились.

После приезда Нэда его отношения с Брюсом остаются напряжёнными. Нэда мучают воспоминания о прошлом, и прежде всего о Кейт; история взаимоотношений, когда они были подростками, развивается параллельно современному сюжету. Нэд начинает писать о пережитых в юности событиях, не рассказывая никому, о чём он пишет. 

После смерти матери Брюс жил один с четырьмя детьми. Старшего сына Клиффорда он часто унижал за слабость. Нэд и Кейт были самыми близкими друзьями. Однажды летней ночью на берегу пруда между ними по инициативе Кейт произошёл инцест, который Нэд тяжело переживал, однако Кейт считала, что это в порядке вещей.

Салли уезжает на несколько дней, а после ссоры с Тони, вызванной тем, что Тони прочитала его записки, Нэд остаётся с отцом наедине. Он обвиняет отца в том, что тот виновен в смерти Клиффорда, однако позже просит прощения. Из воспоминаний Нэда о событиях последнего лета, проведённого дома, становится ясным, что Кейт считала их отношения нормальными и хотела продолжать их, однако Нэд был против. На рождественской вечеринке Кейт попросила Нэда увезти её, но Нэд ушёл вместе с другой девушкой, которая ему нравилась. Именно после этого, ночью, Нэд обнаружил по дороге домой разбитую машину Клиффорда с мёртвой Кейт, а самого Клиффорда повесившимся в сарае.

Салли возвращается домой. Внезапно Нэд узнаёт, что она знала о том, что произошло между ним и Кейт у пруда, так как той ночью ловила в пруду раков на ужин. Салли также предполагает, что после вечеринки Клиффорд должен был отвезти домой Кейт, между ними по инициативе последней могло произойти то же самое, что ранее у Кейт с Нэдом, и именно это не смог пережить Клиффорд. Салли, которая все эти годы хранила молчание, просит Нэда не рассказывать отцу ничего про Кейт, которая всегда была его любимицей.

Ночью Нэд просит прощения у отца, они примиряются. Той же ночью Брюс умирает. После похорон Нэд уезжает разыскивать Тони, говоря на прощание Салли, что именно она, а не Кейт, была «главным достижением» Брюса Кэндалла и жаль, что тот умер, не поняв этого.

В ролях 
 Бен Мендельсон — Нэд Кендэлл
 Брайан Браун — Брюс Кендэлл
 Рэйчел Гриффитс — Салли Кендэлл
 Софи Лоу — Кейт Кендэлл
 Мэйв Дэрмоди — Тони
 Джош Макферлейн — Клиффорд Кендэлл
 Скотт О’Доннелл — Нэд в юности

Награды 
 AACTA — лучшая женская роль второго плана (Рэйчел Гриффитс)
 Кинокритики Австралии — кинематографист года (Эндрю Коммис)
 Кинокритики Австралии — «Золотой треножник» (Эндрю Коммис)
 FCCA Awards — лучшая мужская роль второго плана (Брайан Браун)
 FCCA Awards — лучшая женская роль второго плана (Рэйчел Гриффитс)
 Inside Film Awards — лучший оператор (Эндрю Коммис)

Прокат и отзывы 
В Австралии фильм был выпущен в 29 кинотеатрах и заработал в прокате 1 065 656 долларов.

На Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 83 % на основе 30 рецензий со средней оценкой 6,8 по 10-балльной системе.

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на At the Movies
 
 
 
 
 

Фильмы 2009 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы Австралии
Фильмы о Лондоне
Фильмы об инцесте
Фильмы о близнецах
Фильмы Австралии 2009 года